Апостольский викариат Пилькомайо (, ) — апостольский викариат Римско-Католической церкви с центром в городе Марискаль-Эстигаррибия, Парагвай. Апостольский викариат Пилькомайо подчиняется непосредственно Святому Престолу.

История 
12 февраля 1925 года Папа Римский Пий XI издал бреве «Expedit», которым учредил апостольскую префектуру Пилькомайо, выделив её из апостольского викариата Чако (ныне — апостольский викариат Камири).

1 мая 1929 года апостольская префектура Пилькомайо передала часть своей территории новообразованной епархии Консепсьона в Парагвае.

14 июля 1950 года Папа Римский Пий XI издал буллу «Si per Evangelii», которой преобразовал апостольскую префектуру Пилькомайо в апостольский викариат.

28 июня 1980 года апостольский викариат Пилькомайо передала часть своей территории новообразованной епархии Бенхамина-Асеваля.

Ординарии апостольского викариата 
 священник Giuseppe Rose, O.M.I. (6.05.1925 — 1927);
 священник Enrico Breuer, O.M.I. (1927 — 1932);
 епископ Karl Walter Vervoort, O.M.I. (1932 — 11.09.1961);
 епископ Sinforiano Lucas Rojo, O.M.I. (24.08.1962 — 24.01.1981);
 епископ Pedro Shaw, O.M.I. (22.04.1981 — 21.06.1984);
 епископ Lucio Alfert, O.M.I. (с 24 января 1986 года).

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Бреве «Expedit», AAS 17 (1925), стр. 228 
 Булла «Si per Evangelii», AAS 43 (1951), стр. 103

Ссылки 
 Официальный сайт апостольского викариата Пилькомайо 
 Информация на сайте www.catholic-hierarchy.org 
 Информация на сайте www.gcatholic.org 
 Информация на сайте епископской конференции Парагвая 

Католические епархии Парагвая